Anllo puede referirse a varios lugares de Galicia:

Lugares 
Anllo, parroquia del municipio de San Amaro.
Anllo, parroquia del municipio de Sober.
Anllo, lugar de la parroquia de Santa Cristina de Asma, en el municipio de Carballedo.
Anllo, lugar de la parroquia de Baltar, en el municipio de Pastoriza.
Anllo, lugar de la parroquia de Castrelo, en el municipio de San Cristovo de Cea.
O Campo de Anllo, lugar de la parroquia de Anllo, en el municipio de Sober.
Pacios de Anllo, lugar de la parroquia de Anllo, en el municipio de Sober.
San Martiño de Anllo, parroquia del municipio de Sober.

Hidrografía 
Río Anllo, afluente del Miño.
Salto do Anllo, en el río Lérez.